Krisztus király szobor, Almada, Portugália
 Krisztus király szobor, Cali, Kolumbia
 Krisztus király szobor, Dabas, Magyarország
 Krisztus király szobor, Dili, Kelet-Timor
 Krisztus király szobor, Garajau, Portugália
 Krisztus király szobor, Guanajuato és Silao között, Mexikó
 Krisztus király szobor, Świebodzin, Lengyelország
 Krisztus király szobor, Vũng Tàu, Vietnam